Соколо́в Мико́ла Микола́йович:

 Соколов Микола Миколайович (1826–1877, Петербург) — російський хімік.
 Соколов Микола Миколайович (1902–1975, Москва) — російський генетик.
 Соколов Микола Миколайович (1895, Тамбов — 1977) — російський геолог, геоморфолог, ґрунтознавець, історик науки, доктор географічних наук (1949).
 Соколов Микола Миколайович (1930) — російський легкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор в Римі (1960, біг на 3000 м з перешкодами), заслужений майстер спорту СРСР (1960).

Див. також 
 Соколов Микола
 Соколов